Глеб Андреевич Якушевич (; ) — белорусский футболист, защитник клуба «Минск».

Карьера 
Воспитанник столичного белорусского клуба «Минск», в структуру которого попал в 4 года. Первым тренером игрока был Михаил Владимирович Алексиевич. В 2019 году стал выступать в дубле команды. Выступал в Юношеской лига УЕФА. В 2021 году стал тренироваться с основной командой. Дебютировал за основную команду 6 марта 2021 года в Кубке Белоруссии против «Ислочи». В Высшей Лиге за клуб дебютировал 11 апреля 2021 года против борисовского «БАТЭ», где игрок вышел на поле на 25 минуте матча, заменив травмированного Дмитрия Алисейко. 

В сезоне 2022 года 18 марта 2022 года вышел в стартовом составе в матче 1 тура против минского «Динамо». На протяжении сезона появился на поле в 10 матчах, из который 9 матчей в чемпионате провёл в стартовом составе и не был заменён. В декабре 2022 года покинул клуб по истечении срока действия контракта.

В январе 2023 года продлил контракт с «Минском». Первый матч сыграл 17 марта 2023 года против мозырской «Славии».

Международная карьера 
В мае 2022 года был вызван в молодёжную сборную Белоруссии для участия в квалификационных матчах на молодёжный чемпионат Европы. Принимал участие в матчах против Португалии и Исландии, однако на поле так и не вышел. Дебютировал за сборную 21 сентября 2022 года против молодёжной сборной России.

Примечания 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Минск»